De Bondsrepubliek Duitsland kende in de periode 1969-1974 twee kabinetten-Brandt:

Kabinet-Brandt I (1969-1972)
Kabinet-Brandt II (1972-1974)